Marco Bos (wielrenner), geboren 1979
Marco Bos (schaatser), geboren 1986